Фосс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 150 км на південний захід від Монпельє, 40 км на захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фосс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фосс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї